Die PDC World Youth Championship 2018 ist eine Jugendweltmeisterschaft im Dartsport und vom 5. bis zum 25. November 2018 zum achten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war das Butlin’s Minehead Resort in Minehead.

Den Titel verteidigte der Belgier Dimitri Van den Bergh, der das Finale mit 6:3-legs gegen den Deutschen Martin Schindler gewinnen konnte.

Format 
Die Anzahl der Teilnehmer wurde im Vergleich zum Vorjahr von 32 auf insgesamt 96 Teilnehmer erhöht. Hierfür wurde zu dem K.-o.-System eine Gruppenphase hinzugefügt. In dieser treten in 32 Gruppen mit je 3 Teilnehmern gegeneinander an. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die K.-o.-Phase.
In der Gruppenphase wurde nach dem Modus best of 9 legs gespielt. In der K.-o.-Runde wurde jedes Spiel im best of 11 legs-Modus ausgetragen.

Preisgeld 
Insgesamt wurde das Preisgeld um £ 10.000 erhöht und betrug damit £ 60.000. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Qualifiziert für das Turnier sind die Top 74 der Development Tour Order of Merit sowie die Gewinner der 22 International Qualifiers. Da drei dieser Gewinner bereits über die Rangliste qualifiziert waren, rückten die Platzierungen 75, 76, und 77 nach.
PDC Development Tour Order of Merit
Plätze 1–32 (gesetzt)
  Luke Humphries
  Dimitri Van den Bergh
  Ted Evetts
  Geert Nentjes
  Martin Schindler
  George Killington
  Rowby-John Rodriguez
  Ryan Meikle
  Niels Zonneveld
  Christian Bunse
  Jarred Cole
  Nathan Rafferty
  Berry van Peer
  Kenny Neyens
  Wessel Nijman
  Rob Hewson
  Brandley Brooks
  Jimmy Hendriks
  Dawson Murschell
  George Gardner
  Bradley Kirk
  Justin van Tergouw
  Mike De Decker
  Rhys Griffin
  Tommy Wilson
  Rusty-Jake Rodriguez
  Lee Budgen
  Rhys Hayden
  Brian Raman
  Scott Dale
  Melvin de Fijter
  Joe Davis

PDC Development Tour Order of Merit
Plätze 33–64
  William Borland
  Josh McCarthy
  Callan Rydz
  Harry Ward
  Danny van Trijp
  Jordan Boyce
  Jeffrey de Zwaan
  Tom Lonsdale
  Shane McGuirk
  Lewis Pride
  Greg Ritchie
  Mike van Duivenbode
  Kevin Doets
  Nico Blum
  Patrick van den Boogard
  Dean Finn
  Callum Loose
  John Brown
  Sven Groen
  Mark Baxter
  Maikel Verberk
  Thomas Lovely
  Carl Batchelor
  Justin Smith
  Hendrik Eggermann
  Jaikob Selby
  Dylan Powell
  Scott Jackson
  Christopher Hansch
  Jakob Kelly*
  Fred Box
  Jack Male
* Jakob Kelly zog seine Teilnahme vom Turnier zurück. Für ihn rückte Levy Frauenfelder an Nummer 78 nach.

PDC Development Tour Order of Merit
Plätze 65–78
  Nico Schlund
  Adam Paxton
  Danny Key
  Conor Mayes
  Keelan Kay
  Sebastian Pohl
  Adam Watson
  Jack Vincent
  Andrew Davidson
  Declan Cox
  Jack Main
  Aaron Holdstock
  Callum Matthews
  Levy Frauenfelder

Sieger des International Qualifier
  Maxim Aldoshin
  Keane Barry
  Jarvis Bautista
  Sean Coohill
  Logan Crooks
  Alexander Faddel
  Jack Faragher
  Steve Fitzpatrick
  Mats Gies
  Tomoya Goto
  Sven Hesse
  Tahuna Irwin**
  Patrik Kovács
  Ryan Lynch
  Jesus Vicente Macias
  Paolo Nebrida
  Hampus Norrstrom
  Nicolai Rasmussen
  Lukas Wenig
  Zong Xiaochen
**Tahuna Irwin musste seine Teilnahme absagen.

Gruppenphase 
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Gruppe 10

Gruppe 11

Gruppe 12

Gruppe 13

Gruppe 14

Gruppe 15

Gruppe 16

Gruppe 17

Gruppe 18

Gruppe 19

Gruppe 20

Gruppe 21

Gruppe 22

Gruppe 23

Gruppe 24

Gruppe 25

Gruppe 26

Gruppe 27

Gruppe 28

Gruppe 29

Gruppe 30

Gruppe 31

Gruppe 32

K.-o.-Phase

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

PDC World Youth Championship
Dartveranstaltung 2018
Dartwettbewerb in Minehead